Onís est un toponyme espagnol de la province des Asturies, ainsi qu'un patronyme. Il peut faire référence à :

Toponymie 
 Onís, une commune située dans les Asturies en Espagne
 Cangas de Onís, une commune située dans les Asturies en Espagne
 , une localité, une paroisse civile et une capitale de la commune d'Onís dans les Asturies

Personnalités 
  (1726-1802), un diplomate espagnol
 Luis de Onís, de son vrai nom Luis de Onís González y Vara (1762-1827), un homme politique et diplomate espagnol connu pour avoir négocié et signé le Traité d'Adams-Onís, neveu du précédent
  (1790-1861), un diplomate et politicien espagnol, fils du précédent
 Federico de Onís, de son vrai nom Federico de Onís Sánchez (1885-1966), un écrivain et critique littéraire espagnol
  (1964-), une Docteure en philologie hispanique, journaliste et écrivaine espagnole

Histoire 
 Traité d'Adams-Onís, un traité de cession des Florides par l'Espagne aux États-Unis en 1819